Егорьевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Егорьевский сельсовет — в Касторенском районе Курской области.
 Егорьевский сельсовет — в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Егорьевский сельсовет — в Сакмарском районе Оренбургской области.

 упразднённые
 Егорьевский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (упразднён в 1954)